Андрей Иванович Голицын:
 Голицын, Андрей Иванович (Скуриха) (?—1607) — боярин, первый воевода города Дедилова в 1588 году.
 Голицын, Андрей Иванович (ум. 1703) (?—1703) — боярин, воевода.